Джа́спер () — город и окружной центр Уолкера (Алабама, США). Назван в честь сержанта Уильяма Джаспера, героя Войны за независимость. Заселение произошло приблизительно в 1815 году, а зарегистрирован город был 18 августа 1886 года.

Исторические места 
В Джаспере есть несколько мест, которые внесены в Национальный реестр. Среди них дом Джона Холлиса Бэнкхеда, Первая объединённая методистская церковь, исторический район Джаспера в центре города и больница округа Уолкер.

География 
Координаты Джаспера —  (33.842347, −87.277174). По данным Бюро переписи населения США, город имеет общую площадь 76,83 км2.

Население

Примечания 

Города Алабамы
Окружные центры Алабамы